Хюттшлаг () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Зальцбург. 

Входит в состав округа Санкт-Йохан-Понгау.  . Официальный код  —  50 413.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йозеф Ледерер (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 АНП занимает 9 мест.
 СДПА занимает 4 места.

Примечания 

Общины земли Зальцбург